Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1953 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Tony Trabert je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1953